Burro Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burro Hill (De Baca County, New Mexico)	
 Burro Hill (Doña Ana County, New Mexico)	
 Burro Hill (Eddy County, New Mexico)	
 Burro Hill (Wyoming)